Варамин:

 Варамин — город на севере Ирана в провинции Тегеран, административный центр шахрестана Варамин. 
 Варамин — округ остана Тегеран.